Als Körbchenmuscheln werden bezeichnet

 allgemein die Muscheln aus der Familie der Körbchenmuscheln,
 im engeren Sinne die Muscheln aus der Gattung der Körbchenmuscheln.